CGEA steht für:
 Canadian Geothermal Energy Association
 Compagnie Générale d'entreprises automobiles, französische Verkehrsgesellschaft 
 Compagnie des grands express aériens, französische Fluggesellschaft

Abkürzung